Pogobie ist ein polnischer Ortsnamens-Bestandteil:
 Pogobie Średnie, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Mittel Pogobien, 1938 bis 1945 Mittelpogauen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Pogobie Tylne, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1933 Hinter Pogobien, 1933 bis 1945 Hirschwalde, Kreis Johannisburg, Ostpreußen